Липље може да се односи на:

 Манастир Липље, манастир Српске православне цркве у насељу Горње Липље, општина Теслић, Република Српска, БиХ

или:

 Липље (Љиг), насеље у општини Љиг, Србија
 Липље (Котор Варош), насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ

или:

 Горње Липље, насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ

Види још 
 Липа (вишезначна одредница)
 Липе (вишезначна одредница)
 Липовац (вишезначна одредница)
 Липовица (вишезначна одредница)
 Липовице (вишезначна одредница)
 Липово (вишезначна одредница)